Existuje více sakrálních staveb v různých obcích, městysech a městech České republiky, pojmenovaných Kaple svatého Huberta:
 Kaple svatého Huberta (Benecko): je kaple v krkonošské obci Benecko, okres Semily, Liberecký kraj.
 Kaple svatého Huberta (Karlova Studánka): je dřevěná kaple na katastrálním území obce Karlova Studánka (na jižním okraji lázní) v okrese Bruntál, Moravskoslezský kraj.
 Kaple svatého Huberta (Lednicko-valtický areál): je kaple v novogotickém slohu, nejmladší z drobných staveb v Lednicko-valtickém areálu, okres Břeclav, Jihomoravský kraj.
 Kaple svatého Huberta (Mstišov): je římskokatolická kaple na návsi obce Mstišov u Dubí, v okrese Teplice, Ústecký kraj.
 Kaple svatého Huberta (Starý Ples): je římskokatolická kaple ve vesnici Starý Ples (část města Jaroměř), okres Náchod, Královéhradecký kraj.

Rozcestníky - místopisné jméno